Amarildo, celým jménem Amarildo Tavares da Silveira, je brazilský fotbalista, mistr světa z roku 1962.

Křestní jméno Amarildo nosí dále tito lidé:

 Amarildo Belisha (* 1981) – albánský fotbalista
 Amarildo Zela (* 1972) – albánský fotbalista
 Amarildo Souza do Amaral (* 1964) – brazilský fotbalista
 Amarildo Almeida (* 1976) – atlet z Guiney-Bissau